

Pessoas
Bob Dole (1923 - 2021), político dos Estados Unidos. 
Elizabeth Dole (1936 - ), política dos Estados Unidos.
Malcolm Dole (1903 - 1990), químico dos Estados Unidos.
Sanford B. Dole (1844 - 1926), político do Hawaii.

Localidades
Dole (Jura), comuna de França.

Desambiguação